Intra – frazione del comune di Verbania 
 Enrico Intra – musicista in ambito jazz
 Gianfranco Intra – direttore d'orchestra di musica leggera.

Pagine correlate 

Intra moenia
Canottieri Intra
Intra-frame
AVC-Intra
Intra vires